Mulda/Sa., une commune d'Allemagne
 Mulda (rivière), une rivière d'Allemagne
 Mulda (Vorkuta), un quartier de Vorkuta, en Russie